Хакона има више значења:

 Хакона (Унион де Сан Антонио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Општина Хакона (Мичоакан), општина у савезној држави Мичоакан у Мексику